Немировски (, , ) — вариант фамилии Немировский в европейских языках.

 Немировски, Дэвид (род. 1976) — канадский и российский хоккеист.
 Немировски, Ирен (Ирина Львовна Немировская, 1903—1942) — французская писательница.
 Немировски, Майкл (Михаил Немировский, род. 1974) — российский и немецкий хоккеист, тренер.
 Немировски, Паскаль (род. 1962) — французский пианист.